Пёрл-Харбор — Хикэм (, IATA: HNL, ICAO: PHNL, FAA: HNL) — объединённая база Вооружённых сил США расположенная в штате Гавайи недалеко от Гонолулу. Произошла от слияния военно-морской базы Пёрл-Харбор с авиабазой Хикэм, которые были объединены в 2010 году. Находится под управлением ВМС США.

Объединённая база Пёрл-Харбор — Хикэм является одной из 12 подобных баз в ВС США.

На базе находится штаб Тихоокеанских ВВС.

Ссылки 

 Официальный сайт

Объединённые базы Министерства обороны США
Аэропорты Гавайев
Воинские части и формирования, созданные в 2010 году